W Rumunii
 Godeanu – gmina w okręgu Mehedinți
 Godeanu – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Obârșia-Cloșani
 Godeanu – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Godeanu